Dividida em várias etapas, a edição 2009 da Liga Sul de Rugby Feminino conta com a participação de cinco equipes: 
Curitiba Rugby Clube - PR
Charrua Rugby Clube - RS
Desterro Rugby Clube - SC
Farrapos Rugby Clube - RS
San Diego Rugby Club - RS

Estatísticas da Edição 2009 - Masculino

Tabela de jogos

Ligações externas
 Tabela da liga na Rugby Mania

Liga Sul de Rugby
equipes e tabela de jogos da Liga Sul de Rugby Feminino 2009